Los eocitos (taxón Eocyta, Lake et al. 1984) pueden referirse a:

 Hipótesis del eocito, postulado que relaciona a Eukaryota con parte de Archaea.
 Equivalente a Crenarchaeota debido a la alusión al grupo de microorganismos dependientes de azufre.
 Equivalente a Proteoarchaeota debido a la alusión al grupo con rango de reino cercano a Eukaryota.

Archaea